Алекса́ндр Дю́ков:
 Дюков, Александр Валерьевич (род. 1967) — российский спортивный функционер, топ-менеджер, президент ОАО «Газпром нефть», президент Российского футбольного союза с 2019 года.
 Дюков, Александр Решидеович (род. 1978) — российский историк и журналист, директор фонда «Историческая память».